A 2008-as ausztrál nagydíj volt a 2008-as MotoGP-világbajnokság 16. futama. A versenyt Phillip Islanden rendezték október 5-én.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

 

Ausztral
Motorversenyzés Ausztráliában